Відомі носії

 Шаповалов Віталій Володимирович — радянський та російський актор театру і кіно, заслужений артист РРФСР, народний артист Росії (1990).
 Шаповалов Віталій Юрійович — полковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок